

Plaatsen in de Verenigde Staten 
 Crosstown (Missouri)
 Crosstown (Ohio)
 Crosstown (Tennessee)
 Crosstown (West Virginia)

Film en muziek 
Greencard Warriors (alternatieve titel Crosstown), film uit 2013 van regisseur Miriam Kruishoop
Crosstown (CBS Schoolbreak Special), aflevering van CBS Schoolbreak Special uit 1996
Crosstown (Glen Miller), een lied van Glen Miller uit 1940